Valle de la Luna puede referirse a diferentes lugares, en diferentes países:

 Ischigualasto, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, también conocido como parque provincial Ischigualasto;
 Valle de la Luna (Jujuy), ubicado en la provincia de Jujuy, Argentina;
 Valle de la Luna (Bolivia), ubicado en La Paz, Bolivia;
 Valle de la Luna (Potosí), ubicado en Potosí, Bolivia; o
 Valle de la Luna (Chile), paraje desértico, ubicado al norte de Chile.